James, Jim, ou Jimmy Allen peuvent désigner :
  (1809-1837), bandit de grand chemin américain ;
 Sir James Allen (1855-1942), homme politique et diplomate néo-zélandais ;
 James Allen (1862-1912), écrivain et philosophe britannique ;
 Jimmy Allen (1909-1995), footballeur international britannique ;
 James Allen (1912-1978), sénateur américain ;
 James Allen (1996-), pilote automobile australien ;
 James Allen Williamson (1951-), sénateur américain.